У́лица Авро́ры — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Авроры — улица в Усть-Каменогорске.

Россия 
 Улица Авроры — улица в Ломоносове, пригороде Санкт-Петербурга.
 Улица Авроры — улица в Самаре.
 Улица Авроры (Уфа) — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Авроры — улица в городе Алмазная.
 Улица Авроры — прежнее название улицы Трифона Гладченко в Днепре.
 Улица Крейсера Авроры — прежнее название улицы Петра Тронько в Харькове.